Madžari je lahko:
 Madžari, narod
 Madžari, Sisak (Hrvaška)
 Madžari, Črna gora (Črna gora)